Hrvatska:
 Mala Gora, naselje u sastavu grada Pregrade

Slovenija:
 Mala Gora (Kočevje, Slovenija), naselje u općini Kočevje
 Mala Gora (Zreče, Slovenija), naselje u općini Zreče